Die 1. Liga, die dritthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz, der Saison 2015/16 begann im September 2015 und endet im April 2016. Dabei spielten insgesamt 35 Teams auf drei regionale Gruppen verteilt. Titelverteidiger war der EHC Winterthur.

Gruppeneinteilung 2015/16

Modus 
Die 35 Mannschaften der 1. Liga werden in drei Regionalgruppen à 12 bzw. 11 Teams eingeteilt. Mit Ausnahme der Finalrunde fanden alle Spiele innerhalb dieser Gruppen statt.

Zu Beginn der Saison fand eine Qualifikationsrunde statt, in der alle 12 bzw. 11 Mannschaften zweimal gegen jeden Gegner spielen, absolvieren somit 22 bzw. 20 Runden.
Nach der Qualifikation wurde jede Gruppe in eine Masterround I und  Masterround II aufgeteilt.
Die nach der Qualifikation 1 – 6 Rangierten spielten in der Gruppe Masterround I in einer Hin- und Rückrunde um die Ränge 1 bis 6 (1 bis 5 in Gruppe II) für die Play-offs.
Die nach der Qualifikation 7 – 12 (6 bis 11 in Gruppe II) Rangierten spielten in der Masterround II in einer Hin- und Rückrunde um die 2 Playoff-Plätze 7 + 8 und um die Ränge 9 – 12 für die Abstiegsrunde.
In der Gruppe I (Ostschweiz) und Gruppe II (Zentralschweiz) wurden für die Masterround die Punkte der Qualifikation halbiert, in der Gruppe III (Suisse Romande) wurden alle Punkte der Qualifikationsrunde mit in die Masterround genommen.

Die Play-offs wurden als „Best-of-five“-Serie ausgetragen, wobei sich der Sieger des Playoff-Finals für die Endrunde der Schweizer Amateurmeisterschaft qualifizierten.
Die Abstiegsrunde fand in der Gruppe 1 (Ostschweiz) als Hin- und Rückrunde statt. Dabei starteten die Teams mit der Punktzahl gemäss Stand Ende der Masterround II.
Der Letztplatzierte der Abstiegsrunde stieg zur nächsten Saison in die 2. Liga ab.
In der Gruppe II (Zentralschweiz) fand wegen der ungeraden Anzahl von Teams keine Abstiegsrunde statt.
In der Gruppe III (Suisse Romande) fand die Abstiegsrunde in Form eines Playout Halbfinals (Best-of-five Serie) und eines Playout Finals (Best-of-five Serie) statt. Der Verlierer des Playout Finals stieg in die 2. Liga ab.

In der Saison 2015/2016 gab es keinen sportlichen Absteiger. In der Gruppe Ostschweiz stieg der HCC Biasca in die Nationalliga B auf, dadurch musste der EC Wil nicht absteigen. In der Gruppe Suisse Romande fusionierten Forward Morges und der HC Star Lausanne zum HC Star Forward. Der Playout-Final wurde nicht ausgespielt.

Der Aufstieg in die National League B erfolgte:
 wenn eine Mannschaft die Kriterien der National League erfüllte,
 den Aufstiegswunsch vor der Saison gemeldet hatte und,
 den Schweizer Amateur-Meistertitel gewann.

Qualifikationsrunde

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Masterround

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS) 

Der EHC Belp stieg freiwillig nach dieser Saison in die 3. Liga ab.

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Playoffs

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Abstiegsrunde / Playouts

Gruppe 1: Ostschweiz (OS) 

Durch den Aufstieg des HCC Biasca in die Nationalliga B verblieb der EC Wil in der 1. Liga.

Gruppe 3: Suisse Romande (SR) 

Durch die Fusion von HC Star-Lausanne und Forward-Morges wurde ein Platz frei. Es gab keinen Absteiger und der Playout-Final wurde nicht ausgespielt.

Finalrunde 

In der Finalrunde traten die drei Gruppensieger gegeneinander an.  Nach einer Gruppenphase (sechs Spiele) spielten die beiden besten Teams im Finalspiel um den Titel des Amateur-Schweizermeisters.

Die Gruppenspiele fanden im Zeitraum vom 26. März bis zum 7. April 2016 statt.

Finalspiel 

Das Finalspiel fand am 9. April 2016 in der Kunsteisbahn Grabengut in Thun statt.

Der HCC Biasca stieg durch die Fusion mit den Junioren-Abteilungen von Lugano und Ambri-Piotta als HCB Ticino Rockets in die Nationalliga B auf.

Weblinks 
 Regio League

Einzelnachweise 

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2015/16